Folsom Europa se estableció en Berlín en el 2003 para llevar el concepto de festival del cuero sin ánimo de lucro de la Feria de Folsom de San Francisco a Europa.

Comenzó en 2003 y se ha convertido en el mayor evento de cultura del cuero en Europa. Se trata de un evento sin ánimo de lucro organizado con las donaciones recogidas en las entradas del recinto y con diversas actividades de colecta de fondos que tienen lugar durante el festival.

Referencias

Enlaces externos 
 oficial de la Folsom Europa (en inglés)

Eventos en Berlín
Subcultura Leather
BDSM LGBT